Юаким Линдстрём (; род. 5 декабря 1983, Шеллефтео) — шведский хоккеист, нападающий «Шеллефтео», выступающего в ШХЛ.

Карьера 
Юаким Линдстрём начал свою карьеру в клубе МОДО. В 2001 году он был выбран во 2-м раунде под общим 41-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В 2005 году Юаким перебрался в Америку, но сперва выступал за фарм-клуб «Блю Джекетс». 6 февраля 2008 года он сыграл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге за «Блю Джекетс» против «Лос-Анджелес Кингз». Он также играл за «Финикс Койотис» и «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК МОДО
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»